

Див. також 

Список астероїдів

Списки астероїдів